«Женщина с попугаем» — название нескольких картин:
 «Женщина с попугаем» — картина Джованни Баттисты Тьеполо, написанная в 1760—1761 годах (файл).
 «Женщина с попугаем» — картина Эжена Делакруа, написанная в 1827 году.
 «Женщина с попугаем» — картина Гюстава Курбе, написанная в 1866 году.
 «Женщина с попугаем» — картина Эдуара Мане, написанная в 1866 году (файл).
 «Женщина с попугаем» — картина Пьера Огюста Ренуара, написанная в 1871 году (файл). См. также 
 Дама с попугаем
 Дама с попугаем у окна